USS Philippines — кораблі ВМС США.

 USS Philippines (ID-1677) — транспортний корабель, колишній транспорт «SS Bulgaria», під час Першої світової війни використовувався армією США під назвами «USAT Hercules» і «USAT Philippines», після війни перейменований на «USS Philippines (ID-1677)». Розібраний у 1924 році.
 USS Philippines (CB-4) — важкий крейсер типу «Аляска». Замовлений у 1940 році, але у 1943 році будівництво було скасоване.

Назви військових кораблів США